In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Baturetno (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java 
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Baturetno (Banguntapan), een plaats in het regentschap Bantul van de provincie Jogjakarta,
 Baturetno (Baturetno), een plaats in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Baturetno (Dampit), een plaats in het regentschap Malang van de provincie Oost-Java
 Baturetno (Tuban), een plaats in het regentschap Tuban van de provincie Oost-Java